Зеликман — еврейская фамилия (от мужского личного имени Зелик).
 Зеликман, Абрам Наумович (1911—1993) — советский химик и металлург, специалист в области металлургии редких металлов и гидрометаллургии.
 Зеликман, Исаак Фёдорович (1896—1968) — инженер-технолог, специалист в области сахарорафинадного производства.
 Зеликман, Наум Петрович (1901—1939) — майор госбезопасности, полномочный представитель ОГПУ по Башкирской АССР, начальник УНКВД Башкирской АССР.
 Зеликман, Николь (род. 2001) — израильская гимнастка.
 Зеликман, Татьяна Абрамовна (род. 1939) — советский и российский пианист и педагог.
 Зеликман, Энгелина Абрамовна - гидробиолог.